Lars Åberg kan syfta på:

 Lasse Åberg, svensk grafisk designer, konstnär, filmregissör, manusförfattare, musiker och skådespelare
 Lars Åberg (organist), svensk organist
 Lars Åberg (författare), svensk författare och journalist